Divinità ctonie – divinità generalmente femminili, legate ai culti sotterranei ed eventi sismici o vulcanici

Mitologia 
 Ctonia – personaggio della mitologia greca, fondò con Climeno un tempio dedicato a Demetra, nella città di Ermione
 Ctonia – personaggio della mitologia greca, figlia di Eretteo e Prassitea e data in sposa allo zio Bute
 Ctonia – personaggio della mitologia greca, è una delle sette ninfe figlie di Alcioneo